Victoria's Secret è il primo singolo estratto dall'album Winterheart's Guild e quarto del gruppo musicale finlandese Sonata Arctica, pubblicato dalla Spinefarm Records il 17 febbraio 2003.

Tracce

Formazione 
 Tony Kakko - voce/tastiera
 Jani Liimatainen - chitarra
 Tommy Portimo - batteria
 Marko Paasikoski - basso
 Jens Johansson - tastiera (assoli in Victoria's Secret)

Registrazione 
 Registrato al Tico Tico Studio da Anti Kortelainen tra settembre e novembre 2002.
 Mixato da Mikko Karmila e masterizzato da Mika Jussila ai Finnvox Studios tra novembre e dicembre 2002.

Curiosità 
 Henrik Klingenberg nonostante venga accreditato nel booklet del singolo come tastierista, in realtà non suona in questa pubblicazione.

Note 

en:Victoria's Secret